

Собень — село в гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Собень — село в гміні Александрув-Лодзький Зґерського повіту Лодзинського воєводства